Hof signifie cour royale dans les langues germaniques, voire celui de Panthéon nordique.

Toponyme 

 Hof-sur-Saale, ville allemande en Bavière ;
 Hof, ville allemande en Rhénanie-Palatinat ;
 Hof, commune norvégienne ;
 Hof, village islandais ;
 Hof am Leithaberge, commune autrichienne en Basse-Autriche ;
 Hof bei Salzburg, commune autrichienne en Salzbourg ;
 Hof, localité autrichienne de la commune de Tiefgraben en Haute-Autriche.

Patronyme 

 Anne Catherine Hof Blinks (1903-1995), botaniste américaine ;
 Erich Hof (1936-1995), footballeur, puis entraîneur de football autrichien ;
 Wim Hof (1959-), un néerlandais surnommé « l'homme de glace » pour sa résistance au froid.

Sigle 
Hof est un sigle qui peut désigner :
 Hall of Fame (en français, Panthéon des grands combats), sur Internet, dans les jeux de rôles massivement multi-joueurs en ligne (comme OGame et E-Univers), les Hofs réunissent les plus gros exploits en termes d'affrontements entre deux ou plusieurs joueurs.

HOF est un sigle qui peut désigner :
  (en français, ).

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme